Vesisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vesisaaret (ö i Kajanaland), 
 Vesisaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar